Kent League 1898–99 var den femte sæson af den engelske fodboldliga Kent League. Ligaen havde deltagelse af 13 hold i én division, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Siden sidste sæson var ligaens to divisioner blevet slået sammen til én. Ligaen blev vundet af Maidstone United FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - The 'original' Kent League 1894-1922  
 Football Club History Database 
 RSSSF – Kent League 
 Dover AFC – 1897-98 season

Noter 

Sæsoner i Kent Football League (1894-1959)
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899